Боровской уезд — административно-территориальная единица Кустанайской губернии Киргизской АССР), существовавшая в 1922—1924 годах.

Боровской уезд с центром в п. Боровской был образован 27 июля 1922 года из бывшего Боровского района. Первоначально в состав уезда входили следующие волости:
 Алешинская. Центр — п. Алешинский
 Боровская. Центр — п. Боровской
 Воробьевская. Центр — п. Воробьевский
 Каменно-Белоярская. Центр — п. Каменский
 Кень-Аральская кочевая
 Мендыгаринская кочевая
 Михайловская. Центр — п. Михайловский
 Надеждинская. Центр — п. Надеждинский
 Убаганская кочевая
 Яснополянская. Центр — п. Яснополянский

15 августа 1922 года центр Алешинской волости был перенесён в п. Введенский, а сама волость переименована в Введенскую.

29 марта 1923 года Воробьевская волость была присоединена к Михайловской, Каменно-Белоярская — к Введенской, Яснополянская — к Мендыгаринской. Надеждинская волость была передана в Кустанайский уезд, где присоединена к Александровской волости. Также были утверждены центры кочевых волостей. Центром Кень-Аральской волости стал п. Введенский, Мендыгаринской — аул № 2, Убаганской — п. Убаганский.

29 февраля 1924 года Боровской уезд был упразднён, а его территория присоединена к Кустанайскому уезду.

Ссылки 
 

Уезды Кустанайской губернии